Леандро Ваље има више значења:

 Леандро Ваље (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Леандро Ваље (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Леандро Ваље (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику